Збигнев Дода (; 22 февраля 1931, Познань — 8 февраля 2013, там же) — польский шахматист; международный мастер (1964).

Двукратный чемпион Польши (1964 и 1967). В составе национальной сборной участник 7-и Олимпиад (1960—1970, 1974).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Польши